

Geografia 
 Monlaur-Bernet – comune francese nel dipartimento del Gers nella regione dell'Occitania

Persone 
 Anne Bernet – storica, scrittrice e giornalista francese
 Jordi Bernet – fumettista spagnolo
 Joseph Bernet – cardinale e arcivescovo cattolico francese